Parfait est un nom propre ou plus souvent un adjectif ou un nom commun qui peut désigner :

Adjectif 
 une qualité de perfection, en quoi il n'y a rien à reprendre, proche de la complétude et/ou de l'irréprochable.
 un nombre parfait, est un nombre égal à la somme de ses diviseurs propres. 
 un ensemble parfait, en topologie, est un ensemble fermé sans point isolé.

Nom commun 
 dans la religion cathare, un « parfait cathare » était un fidèle qui avait satisfait à toutes les exigences de la religion et qui avait reçu le sacrement unique, le Consolament.
 le parfait, est un temps et un aspect en linguistique et grammaire.
 le parfait est un fromage.
 le parfait est un dessert glacé.

Nom propre 
 Parfait est un prénom masculin désuet. Ce peut être aussi un patronyme.
 Parfait de Cordoue ou Perfectus, saint chrétien fêté le 18 avril.
 Jeanjos Parfait (1991-), musicien, compositeur et arrangeur burundais.
 Noël Parfait (né le  à Chartres (Eure-et-Loir) et décédé le  à Paris), écrivain et homme politique français.

Marques 
 Le Parfait est une pâte à tartiner suisse, salée.
 Le Parfait est une marque de bocaux en verre.

Homonymie de patronyme